Grabowen ist der Name zweier ostpreußischer Dörfer, die heute in Polen liegen:
 Grabowen, Kreis Goldap (1938–1945 Arnswald), siehe Grabowo (Gołdap) im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grabowen, Kreis Sensburg (1938–1945 Grabenhof), siehe Grabowo (Mrągowo) im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Groß Grabowen
 Klein Grabowen